La coupe d'Autriche de basket-ball est une compétition de basket-ball créée en 1994, opposant les clubs autrichiens de basket-ball.

Palmarès 

Compétition de basket-ball en Autriche
Autriche